Az előző két év győztese, Kim Clijsters hasizomsérülése miatt ezúttal nem vett részt a tornán. A győzelmet az ausztrál Samantha Stosur szerezte meg, a döntőben Serena Williamset legyőzve 6–2, 6–3-ra. Stosurnak ez volt az első tornagyőzelme egy Grand Slam-tornán, s Margaret Court 1973-as diadala óta ő volt az első ausztrál nő, aki győzni tudott a US Openen, illetve Evonne Goolagong 1980-as wimbledoni győzelme óta az első ausztrál nő, aki megnyert egy Grand Slam-tornát.

A főtábla két magyar résztvevője, Arn Gréta és a selejtezőből feljutó Jani Réka Luca egyaránt az első fordulóban esett ki. A további két magyar induló közül Marosi Katalin a selejtező első körében búcsúzott, míg Czink Melinda a harmadikban.

Kiemeltek

 Caroline Wozniacki (Elődöntő)
 Vera Zvonarjova (Negyeddöntő)
 Marija Sarapova (Harmadik kör)
 Viktorija Azaranka (Harmadik kör)
 Petra Kvitová (Első kör)
 Li Na (Első kör)
 Francesca Schiavone (Negyedik kör)
 Marion Bartoli (Második kör)
 Samantha Stosur (Győztes)
 Andrea Petković (Negyeddöntő)
 Jelena Janković (Harmadik kör)
 Agnieszka Radwańska (Második kör)
 Peng Suaj (Negyedik kör)
 Dominika Cibulková (Második kör)
 Szvetlana Kuznyecova (Negyedik kör)
 Ana Ivanović (Negyedik kör)

 Anasztaszija Pavljucsenkova (Negyeddöntő)
 Roberta Vinci (Harmadik kör)
 Julia Görges (Harmadik kör)
 Yanina Wickmayer (Második kör)
 Daniela Hantuchová (Első kör)
 Sabine Lisicki (Negyedik kör)
 Sahar Peér (Második kör)
 Nagyja Petrova (Harmadik kör)
 Marija Kirilenko (Negyedik kör)
 Flavia Pennetta (Negyeddöntő)
 Lucie Šafářová (Harmadik kör)
 Serena Williams (Döntő)
 Jarmila Gajdošová (Második kör)
 Anabel Medina Garrigues (Harmadik kör)
 Kaia Kanepi (Második kör)
 María José Martínez Sánchez (Első kör)

Főtábla
 Q = selejtezőből feljutott
 WC = szabadkártyás
 LL = szerencsés vesztes
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 PR = védett ranglista

Döntők

Felső ág

Első szakasz

Második szakasz

Harmadik szakasz

Negyedik szakasz

Alsó ág

Ötödik szakasz

Hatodik szakasz

Hetedik szakasz

Nyolcadik szakasz

Jegyzetek

Források
 
 

N1